Данный монетный тип назван по имени гравёра Огюстена Дюпре.

На аверсе монеты изображён Геркулес, после победы над Немейским львом между аллегориями Республики во фригийском колпаке и Юстиции. По краю монеты девиз Свобода - Равенство - Братство.

На реверс монет этого типа изображены ветви дуба, переплетённые с ветвями оливы, и знаки монетного двора Французской республики. Историческая монета экю была предшественником 5-франковой серебряной монеты, была заменена 28 термидора III года (15 августа 1795 года).

Монетный тип Дюпре использовался во Второй республике с 1848 года и Третьей республике с 1870 года на монетах в 5 франков. Тип воссоздан в Пятой республике на номиналах 10 франков и 50 франков, а также на памятной монете 5 франков 1996 года, 10 евро (серебро), 100 евро (золото) и 1000 евро (золото) дизайнера Xоакина Хименеса.

Таблица эмиссии 

Выпуск монет в 10 франков был прекращён, в результате того что в начале 1973 года выросли цены на серебро. В 1973 году 10 франковая монета из серебра была заменена на медно-никелевую монету в 50 франков.

См. также 
 Французский франк

Монеты Франции